Деревянко, Андрей:
 Деревянко, Андрей Афанасьевич (1903—1976) — советский деятель спецслужб, генерал-майор.
 Деревянко, Андрей Леонтьевич (1921—1994) — старший сержант, полный кавалер ордена Славы.